SV2B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 683 амінокислот, а молекулярна маса — 77 444.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки